L'édition masculine 2012 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 6 au  à Toronto sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
Trois membres du top 5 du classement mondial sont absents. En effet, le numéro 1 mondial Roger Federer, Rafael Nadal (3) et David Ferrer (5) déclarent forfait avant le début du tournoi.

On note également les forfaits de Gaël Monfils (28) et Stanislas Wawrinka (22).

Pendant le tournoi 
Juan Martín del Potro et Jo-Wilfried Tsonga, médaillés aux Jeux olympiques la semaine précédente, respectivement de bronze en simple et d'argent en double, sont éliminés dès leur premier match.

Andy Murray, quant à lui tout juste médaillé d'or aux Jeux olympiques, déclare forfait avant son deuxième match face à Milos Raonic à cause d'une blessure au genou.

Le tournoi est perturbé par la pluie et certains joueurs sont contraints de jouer leur huitième et leur quart de finale le même jour.

Richard Gasquet atteint sa  de Masters 1000, 7 ans après Hambourg 2005 et 6 ans après Toronto 2006.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Richard Gasquet. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Serbe. Il s'impose pour la  au Canada après ses titres en 2007 et 2011, et devient ainsi le deuxième tennisman le plus titré du tournoi, derrière Ivan Lendl (6 titres) et à égalité avec Andre Agassi.

En double, les jumeaux américains et finalistes sortants Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale la paire espagnole Marcel Granollers - Marc López. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline, le  au Canada.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2012) (tournoi féminin à Montréal)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2012
Tennis masculin en 2012
Sport au Canada en 2012
Tennis en août 2012